Анрас () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70704.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Оберхофер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля